Villa Moser ist die Bezeichnung für folgende Bauwerke:

 Villa Moser (Berlin) 
 Villa Moser (Bruneck)
 Villa Moser (Stuttgart), ehemaliges Landhaus des Schokoladefabrikanten Eduard Otto Moser
 Villa Moser (Wien), ehemaliges Wohnhaus des Schauspielers Hans Moser, heute Aserbaidschanische Botschaft in Wien

Siehe auch: Villa Mooser-Nef